Mound City ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Mound City (Arkansas)
 Mound City (Illinois)
 Mound City (Kansas)
 Mound City (Mississippi)
 Mound City (Missouri)
 Mound City (South Dakota), im Campbell County
 Mound City (Texas)
 Mound City (Utah)

Siehe auch:
 Mound City Township